Русинув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пшисухский повят (Мазовецкое воеводство). Население — 4451 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бонкув
 Бонкув-Колёня
 Брогова
 Галки
 Грабова
 Карчувка
 Клёнова
 Кшеславице
 Незнамеровице
 Пшисталовице-Мале
 Русинув
 Владыславув
 Воля-Галецка
 Зыхожин

Соседние гмины 
 Гмина Джевица
 Гмина Гельнюв
 Гмина Кльвув
 Гмина Одживул
 Гмина Потворув
 Гмина Пшисуха

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Герб гмины Русинув